Stadling steht für:

 Jonas Jonsson Stadling (1847–1935), schwedischer Journalist und Schriftsteller

 Stadling (Gemeinde Sankt Paul), Ortschaft von Sankt Paul im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten